Losarang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Losarang, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Losarang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar